La expresión Bandera de Cartagena  puede referirse a:

 la bandera de Cartagena, ciudad de la Región de Murcia en España ;
 la bandera de Cartagena de Indias, ciudad de Colombia.